Ravi bezeichnet:

 Ravi (Gavorrano), Gemeinde in Italien
 Ravi (Fluss), Fluss in Indien und Pakistan
 Ravi (Mondkrater), ein kleiner Mondkrater
 Ravi (Filmkomponist) (1926–2012), indischer Filmkomponist
 Ravi (Vorname), indischer Vorname
 Jayam Ravi (* 1980), indisch-tamilischer Schauspieler
 als Epithet die Sonne in der indischen Mythologie, siehe Surya
Ravi (Musiker), (* 1976), norwegischer Musiker